Laurentina dos Países Baixos (n. 1966) — princesa
Estação Laurentina — do Metro de Roma
Laurentina (Cerveja) - cervejaria de Moçambique

Desambiguações de prenomes]